El Masters de París 2016, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2016, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'octubre i el 6 de novembre de 2016 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

L'escocès Andy Murray va guanyar el vuitè títol de la temporada i el catorzè de categoria Masters de la seva carrera. D'aquest manera va poder celebrar el seu ascens per primera vegada al número 1 del rànquing individual després d'accedir a la final del torneig combinat amb la derrota prematura de Novak Djokovic.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016